Tammy Galera Takagi (11 de março de 1991) é uma saltadora brasileira, especialista no trampolim.

Carreira

Rio 2016 
Tammy Takagi representou seu país nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, na qual ficou em 8º no trampolim sincronizada com Juliana Veloso. 

Saltadores olímpicos do Brasil
Saltadores nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016